Río Indio,  comune panamense nel distretto di Donoso
Río Indio,  comune panamense nel distretto di Penonomé